Brinon kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Brinon-sur-Sauldre, departementet Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 Brinon-sur-Beuvron, departementet Nièvre i regionen Bourgogne-Franche-Comté,